Een verkeersweg:
 N12 (België)
 N12 (Frankrijk)
 N12 (Ghana)
 N12 (Ierland)
 N12 (Luxemburg)
 N12 (Oekraïne)
 N12 (Zuid-Afrika)
 N12 (Zwitserland)